Димитър Николов може да се отнася за:
 Димитър Николов (1833-1868), български революционер
 Димитър Николов (р. 1928), български журналист, поет
 Димитър Николов (р. 1945), български композитор
 Димитър Николов (р. 1948), български учен, доцент, инженер технолог
 Димитър Николов (р. 1950), български кинооператор
 Димитър Николов (р. 1957), български учен, аграрикономист
 Димитър Николов (р. 1967), български политик, кмет на Бургас
 Димитър Николов (р. 1975), български политик
 Димитър Николов (?), български футболист
 Димитър Кръстев Николов (р. 1960), български актьор
 Димитър Николов (р. 1992), български актьор